Ekeby distrikt kan syfta på:

Ekeby distrikt, Gotland
Ekeby distrikt, Närke
Ekeby distrikt, Skåne
Ekeby distrikt, Uppland
Ekeby distrikt, Östergötland

Se även
Ekeby församling
Ekeby socken